Stämsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stämsjön, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,  (5,43 ha)
Stämsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 
Stämsjön, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (22 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn